

Дневники и письма 
Дневники Мэри Шелли, 1814–44. Ed. Paula R. Feldman and Diana Scott-Kilvert. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1995. ISBN 0801850886.
Письма Мэри Шелли. 3 vols. Ed. Betty T. Bennett. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1980. ISBN 0801822750.

Романы 
 Франкенштейн, или Современный Прометей / Frankenstein; or, The Modern Prometheus (1818)
 Матильда / Mathilda (1819)
 Вальперга, или Жизнь и приключения Каструччо, князя Лукки / Valperga; or, The Life and Adventures of Castruccio, Prince of Lucca (1823)
 Последний человек / The Last Man (1826)
 Судьба Перкина Уорбека / The Fortunes of Perkin Warbeck (1830)
 Лодор / Lodore (1835)
 Фолкнер / Falkner (1837)

Записки путешественника 
 История шестинедельного путешествия / History of Six Weeks' Tour through a Part of France, Switzerland, Germany, and Holland, with Letters Descriptive of a Sail round the Lake of Geneva, and of the Glaciers of Chamouni (1817)
 Прогулки в Германии и Италии / Rambles in Germany and Italy, in 1840, 1842, and 1843 (1844)

Рассказы

Детская литература

Статьи и обзоры 
—. "Madame D'Houtetôt". The Liberal 2 (1823): 67–83.
—. "Giovanni Villani". The Liberal 2 (1823): 281–297.
—. "Narrative of a Tour round the Lake of Geneva, and of an Excursion through the Valley of Chamouni". La Belle Assemblée, or Court and Fashionable Magazine NS 28 (1823): 14–19.
—. "Recollections of Italy". The London Magazine 9 (1824): 21–26.
—. "On Ghosts". The London Magazine 9 (1824): 253–256.
—. "Defense of Velluti". The Examiner 958 (11 June 1826): 372–373.
—. "The English in Italy". Westminster Review 6 (1826): 325–341.
—. "Review of The Italian Novelists". Westminster Review 7 (1827): 115–26.
—. "Illyrian Poems—Feudal Scenes". Westminster Review 10 (1829): 71–81.
—. "Modern Italy". Westminster Review 11 (1829): 127–140.
—. "Review of The Loves of the Poets". Westminster Review 11 (1829): 472–477.
—. "Recollections of the Lake of Geneva". The Spirit and Manners of the Age 2 (1829): 913–920.
—. "Review of Cloudesley; a Tale". Blackwood's Edinburgh Magazine 27 (1830): 711–716.
—. "Review of 1572 Chronique du Temps de Charles IX—Par l'Auteur du Theatre de Clara Gazul". Westminster Review 13 (1830): 495–502.
—. "Memoirs of William Godwin". William Godwin. Caleb Williams. London: Colburn and Bentley, 1831.
—. "Review of Thomas Moore. The Life and Death of Lord Edward Fitzgerald". Westminster Review 16 (1831): 110–121.
—. "Living Literary Characters, No. II. The Honourable Mrs. Norton". New Monthly Magazine and Literary Journal 1 (1831): 180–183.
—. "Living Literary Characters, No. IV. James Fenimore Cooper". New Monthly Magazine and Literary Journal 1 (1831): 356–362.
—. "Modern Italian Romances, I". Monthly Chronicle (November 1838): 415-28.
—. "Modern Italian Romances, II". Monthly Chronicle (December 1838): 547-57.

Переводы

Под редакциями

Биографии

Поэмы

Фрагменты

Примечания 

Шелли, Мэри
Произведения Мэри Шелли